Kim Wilde, właśc. Kim Smith-Fowler (ur. 18 listopada 1960 w Londynie) – brytyjska piosenkarka. Zadebiutowała w 1981 z piosenką „Kids in America”, która trafiła na 2. miejsce brytyjskiej listy przebojów. Jedna z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek popowych lat 80. W 1983 roku otrzymała nagrodę Brit Awards dla najlepszej brytyjskiej wokalistki solowej. Jej pozostałe największe przeboje to „Cambodia”, „You Keep Me Hangin' On” czy „You Came”.

Życiorys 

Kim Wilde (jako Kim Smith) urodziła się 18 listopada 1960 roku w Chiswick w zachodnim Londynie. W 1972 roku Kim Wilde zadebiutowała na scenie, śpiewając utwór Johna Denvera „Take Me Home Country Roads” podczas trasy koncertowej jej ojca Marty'ego Wilde'a w Australii.

W 1980 roku Kim Wilde brała udział w nagraniu piosenki „Kids in America”, nagranej przez jej ojca i brata Ricky'ego. Po zaśpiewaniu piosenki przez Kim, demo trafiło do Micky'ego Mosta, który zaoferował wokalistce kontrakt. Singel „Kids in America” oficjalnie wydano w 1981 roku. W tym samym roku ukazał się debiutancki album zatytułowany Kim Wilde.

W 1986 roku ukazał się album Another Step, na którym znalazła się piosenka „You Keep Me Hangin' On” (cover The Supremes). Utwór w nowej wersji dotarł do pierwszych miejsc list przebojów w wielu krajach.

W 1988 roku ukazał się album Close, który okazał się najlepiej sprzedającym się longplayem w karierze Kim Wilde. Po wydaniu Close Kim Wilde ruszyła w trasę koncertową z Michaelem Jacksonem, który wówczas promował album Bad. W 1990 roku wokalistka ruszyła w trasę koncertową z Davidem Bowiem.

Po spadku popularności w latach 90. odeszła od przemysłu muzycznego. W 1995 roku wzięła udział w wystawianej na londyńskim West Endzie rockowej operze pt. Tommy. We wrześniu 1996 roku wzięła ślub z aktorem Halem Fowlerem. W 2003 roku Kim Wilde i niemiecka wokalistka Nena nagrały utwór „Anywhere, Anyplace, Anytime”. W 2006 roku ukazał się album Never Say Never, na którym pojawiły się dawne przeboje Wilde oraz premierowe utwory (m.in. „Perfect Girl”).

W 2010 roku ukazał się album Come Out and Play, w 2011 roku Snapshots, a w 2018 roku Here Come the Aliens.

Życie prywatne 
Kim, 1 września 1996 roku, wzięła ślub z Halem Fowlerem. Mają dwójkę dzieci: Harry'ego Tristana (ur. 3 stycznia 1998 roku) oraz Rose Elizabeth (ur. 14 stycznia 2000 roku).

Dyskografia

Albumy 
 1981: Kim Wilde
 1982: Select
 1983: Catch as Catch Can
 1984: Teases & Dares
 1986: Another Step
 1988: Close
 1990: Love Moves
 1992: Love Is
 1993: The Singles Collection 1981-1993
 1995: Now & Forever
 2006: Never Say Never
 2010: Come Out and play
 2011: Snapshots
 2013: Wilde Winter Songbook
 2018: Here Come the Aliens

Single

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 KimWilde.com – oficjalna strona 
 wilde-life.com – oficjalna strona fanów Kim Wilde 
 Kim Wilde TV

Brytyjscy muzycy dance
Brytyjskie wokalistki popowe
Laureaci Rockbjörnen
Ludzie urodzeni w Londynie
Urodzeni w 1960